Een weekijzermeter
 Een draaispoelmeter
 Een galvanometer en spiegelgalvanometer
 Een kilowattuurmeter
 Een elektromagnetische flowmeter

Elektrisch meetinstrument